Freitod steht für:

 Suizid
 Freitod (Band) 
 Tatort: Freitod, deutscher TV-Krimi (2016)

Siehe auch: